Кристиа́ну Прейгшадт Корде́йру (, ; (14 августа, 1973, Порту-Алегри) — бразильский футболист выступавший за сборную Гонконга на позиции защитника, тренер.

Карьера

Клубная карьера 
Прежде чем переехать в Азию, Кристиану Кордейру, уроженец штата Риу-Гранди-ду-Сул играл за команду «Бразил Фарропилья». В 1998 году Кордейру уехал в Гонконг, чтобы выступать за команду «Саут Чайна», в 2003 году из-за политики, проводимой руководством клуба, стремящейся ограничить игру команды от влияния иностранцев, Кордейру покинул «Саут Чайну» и ушёл в гонконгский клуб «Конвой Сан Хей».

Международная карьера 
Кордейру дважды признавался Лучшим футболистом Гонконга (в сезоне 2000/01 и 2004/05), в сентябре 2006 года Кристиану получил паспорт гражданина Гонконга, благодаря чему смог выступать за национальную гонконгскую команду, проведя первый матч 6 сентября 2006 года против сборной Катара. Является капитаном сборной Гонконга по футболу.

Матчи за сборную Гонконга 
 По состоянию на 9 октября 2009

Ссылки 
 Профиль на hkfa.com
 Профиль на Brazilian FA Database

Футболисты Бразилии
Футболисты Гонконга
Игроки сборной Гонконга по футболу
Игроки ФК «Саут Чайна»